Гета - Римски цар
Гета - град у Шведској
Гета - река у Шведској